Chora pode se referir a:

 Khôra, em grego antigo, o termo refere-se geralmente ao espaço rural que circunda a polis. É também e habitualmente o nome da maior cidade ou vila de uma ilha grega (em grego: χώρα)

 Chora (distrito) - um distrito do Afeganistão
 Chora (woreda) - uma woreda da Etiópia, na região de Oromia
 Igreja de São Salvador em Chora - igreja bizantina em Istambul

Chora